Бене може да се односи на:

 Бене (Атлантска Лоара), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Бене (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Бене (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бене (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Бене (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез
 Бене (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Бене (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез
 Бене (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Бене (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт

Особе 
 Амалрик да Бене, био је француски теолог
 Ференц Бене, је био мађарски фудбалер